Prvenstvo Slovenije u hokeju na ledu se održava od sezone 1991/92., nakon raspada SFRJ.

Prvaci

Poveznice 
 hokej.si
 slohokej.net
 hockeyarchives

Hokej na ledu u Sloveniji
Slovenija, prvenstvo